Палау-солита-де-Плегаманс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 15,06 км². Население — 14190 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

История 
Город основан в 1 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de Palau-solità i Plegamans
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Palau-solità i Plegamans a Google Maps

Муниципалитеты Барселоны